Ultimate es un término que puede referirse a:

 Ultimate, deporte; o
 The Ultimates, serie de Marvel Comics y sus protagonistas.